Villa Santa Rosa kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Santa Rosa de Río Primero, kommunhuvudort, Córdoba, 
 Santa Rosa (kommunhuvudort i Argentina, Mendoza), 

Robotskapade Argentinaförgreningar